Brahin est le nom anglais de la ville de Brahine (Biélorussie).
 Brahin est une météorite de type pallasite, trouvée à proximité de Brahine.